Волфф, Вулфф () — английская фамилия. Известные носители:
 Волфф, Джош (род. 1977) — американский футболист и футбольный тренер.
 Волфф, Оуэн (род. 2004) — американский футболист.
 Волфф, Патрик (род. 1968) — американский шахматист.

См. также 
 Вулф

Примечания